Papercraft steht für

 Papercraft, eine Bezeichnung in Japan für den Kartonmodellbau
 Papercraft, eine Bezeichnung für ein Kartonmodell